Marianna kan avse:

 602 Marianna– en asteroid

Geografi

USA 

 Marianna, Arkansas, countyhuvudort, Lee County, 
 Marianna, Florida, countyhuvudort, Jackson County, 
 Marianna, Pennsylvania, ort, Washington County,

Se även
 Mariana (olika betydelser)

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar